Auler ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Auler (* 1993), deutscher Musicaldarsteller
 Carl Auler (1854–1930), preußischer General der Infanterie, Militärberater und Reiseschriftsteller
 Ellen Auler (1899–1959), deutsche Porträt- und Genremalerin
 Jost Auler (* 1958), deutscher Prähistoriker, Historiker, Journalist und Verleger
 Louis Auler (1853–1922), Zigarettenfabrikant und Abgeordneter
 Thomas Auler (* 1959), deutscher Politiker (FDP)
 Wilhelm Auler (1883–1955), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Wolfgang Auler (1904–1986), deutscher Organist